Jaubari peut faire référence à :
 Jaubari, une ville du district de Gorkha au Népal ;
 Jaubari, une ville du district de Nawalparasi au Népal.